Jacques I est un nom porté par plusieurs souverains européens et américain, ainsi que par des nobles européens.

Souverains 
 Jacques I dit le Conquérant (catalan : Jaume I el Conqueridor) (1208-1276), roi d'Aragon de 1213 à 1276
 Jacques I (1334-1398), roi de Chypre (1382-1398)
 Jacques I  Stuart (James I en anglais, Seumas I en gaélique écossais) (1394-1437), roi des Écossais de 1406 à 1437
 Jacques I (en allemand Jakob I von Baden) (1407-1453), margrave de Bade de 1431 à 1453
 Jacques  des Deux-Ponts (1526-1569), duc palatin des Deux-Ponts de 1532 à 1569, comte palatin de Neubourg et de Soulzbach de 1559 à 1669
 Jacques I (James Stuart ou Stewart ou Seumas Stiubhart  en gaélique écossais) (1566-1625), roi d'Angleterre et d'Irlande de 1603 à 1625
 Jacques I de Monaco (1689-1751), prince de Monaco
 Jacques I (1758-1806), empereur d'Haïti de 1804 à 1806
 Jacques I de France et de Navarre (1909–1931), nom royal donné par les légitimistes français au prince Jacques de Bourbon (1870–1931), aîné des descendants du roi Louis XIV de France
 Jacques I (1868-1919), cryptarque auto-proclamé empereur du Sahara en 1903

Autres 
 Jacques  de Vannes évêque de Vannes de 1128 à 1132
 Jacques I d'Avesnes (?-1191),  seigneur d'Avesnes, de Condé, de Guise
 Jacques I de Bourbon-La Marche (1319-1362), comte de la Marche
 Jacques I de Chabannes de La Palice, (?-1453), seigneur de La Palice
 Jacques I de Saint-Gelais,  d'Uzès de 1503 à 1531
 Jacques I de Crussol (?-1525), vicomte d'Uzès
 Jacques  de Coucy (1487-1549), seigneur de Vervins
 Jacques I (1803-1866), pape et patriarche orthodoxe d'Alexandrie

Jacques I